Jungmannovo náměstí se nachází ve více městech:

 Jungmannovo náměstí (České Budějovice)
 Jungmannovo náměstí (Praha)